Zdzisław Nowicki (1951–2006) – polski senator i dyplomata
 Zdzisław T. Nowicki – miksolog-enolog